Житный остров — название островов:

 (Большой) Житный остров — остров на Дунае, в Словакии.
 (Малый) Житный остров — остров на Дунае, в Венгрии.
 Житный остров — остров у села Житное в дельте Волги, в Астраханской области России.

Примечания